Карбахоса-де-ла-Саграда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 13,71 км². Население — 5987 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 4 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios
 Página oficial del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada

Муниципалитеты Саламанки